Finn (vela) — tipo de veleiro
 Finn, o Humano — personagem da série de animação Adventure Time
 Finn (Star Wars) — personagem da saga de filmes de Star Wars
 Huckleberry Finn — personagem da obra As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain

Desambiguações de antropônimos